Amílcar (en llatí Hamilcar, en grec antic Ἀμίλχαρ) fill de Giscó va ser un militar cartaginès nomenat cap a l'any 312 aC  substitut d'Amílcar en el govern de la Sicília cartaginesa.

Quan va ser nomenat ja era un dels més eminents generals de la república però es desconeixen les seves campanyes anteriors. Diodor de Sicília el qualifica de rei és a dir sufet, o persona de molta autoritat.

L'any 311 aC va arribar a l'illa amb una flota i un exèrcit; pel camí va perdre sis vaixells per les turmentes però ho va poder compensar amb reclutaments fets a la mateixa illa. Amílcar va derrotar a Agàtocles de Siracusa a la batalla d'Acragas (Agrigent, el mes de juny del 311 aC) i a la d'Himera el mateix 311 aC. Agàtocles va ser assetjat a Siracusa mentre els cartaginesos ocupaven Gela i Camarina i altres ciutats se'ls van sotmetre voluntàriament, desitjoses d'escapar del tirà.

En aquestes condicions Agàtocles va tenir la intuïció extraordinària de portar la guerra a l'Àfrica, al cor dels dominis cartaginesos. El seu germà Antànder va quedar encarregar de defensar Siracusa i el tirà va sortir cap a Àfrica. Mentre Amílcar havia bloquejat Siracusa (sense establir un setge en forma) i estava assegurant el poder cartaginès a l'illa. Va rebre notícies de Cartago de què la flota de Agàtocles havia estat destruïda i va intentar aterrir als siracusans per portar-los a la rendició però sense èxit. També es va frustrar un atacar sorpresa a les muralles de Siracusa. Finalment va abandonar el bloqueig l'any 309 aC.

Per una profecia ambigua va intentar un atac sorpresa de nit a la ciutat però les seves forces van ser rebutjades i es van retirar en desordre, i ell mateix, en la confusió, va ser capturat pels siracusans i executat. Van enviar el seu cap a Agàtocles, a l'Àfrica, segons expliquen, a més de Diodor, Justí, Ciceró i Valeri Màxim.

Referències 

Cartaginesos
Morts a Sicília
Decapitats